Чани:

 Чани — персонаж серии романов во вселенной «Дюны», созданной Фрэнком Гербертом.
 Чани, Сьюзан (род. 1946) — американская исполнительница и композитор в стиле нью-эйдж.